4. mistrovství světa  v házené proběhlo ve dnech 11. – 19. 12. 1971 v Nizozemsku.

Turnaje se zúčastnilo devět týmů rozdělených do tří tříčlenných skupin, z nichž první dva postoupili do semifinálových skupin. Vítězové semifinálových skupin hráli finále, týmy na druhém místě hrály o třetí místo a týmy na třetím místě o páté místo. Týmy, které v základních skupinách skončily na třetím místě hrály o 6. - 9. místo.

Výsledk a tabulka

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Semifinálové skupiny

Skupina A

Skupina B

Finále 
  NDR -  11:8 (5:4)

19. prosince 1971 - Arnhem

O 3. místo 
 -  Rumunsko 12:11 2pp (5:6, 9:9, 10:10)

19. prosince 1971 - Arnhem

O 5. místo 
  SRN -  13:9pp (3:5, 9:9)

19. prosince 1971 - Arnhem

O 7. - 9. místo

Soupisky 
1.  NDR

2.  Jugoslávie

3.  Maďarsko

Konečné pořadí

Externí odkazy 
 (en) Sportovní statistiky
 (en) Oficiální stránky IHF
 (de) sport-komplett.de

Mistrovství světa v házené žen
Házená v roce 1971
Házená v Nizozemsku